Eiréné bizánci császárnő, IV. León bizánci császár felesége
 Szent Piroska, I. László magyar király leánya, akit az ortodoxok bizánci nevén Szent Irén néven tisztelnek
 Római Szent Irén, †288 vagy 304
 Szaloniki Szent Irén, Aquileiából származó 3. századi szent
 Gázai Szent Irén, †490
 Tomari Szent Irén, a portugáliai Tomar szentje, körülbelül 635–653 között élt
 Makedóniai Szent Irén (vagy leccei), 1. századi szent
 Alexandriai Szent Irén, 3–4. századi szent Egyiptomban
 Kappadókiai Szent Irén, †912

Lásd még:
 Hagia Eiréné templom Isztambulban